Kaplí zasvěcených Panně Marii Loretánské je více:

 Kaple Panny Marie Loretánské (Hořovice), okres Beroun
 Kaple Panny Marie Loretánské (Malíkov nad Nežárkou), okres Jindřichův Hradec
 Kaple Panny Marie Loretánské (Prachatice), okres Prachatice
 Kaple Panny Marie Loretánské (Vrchy), okres Nový Jičín
a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Panny Marie Loretánské